L'année 2666 est une année commune qui commence un lundi.
C'est la 2666 année de notre ère, la  du  millénaire.

Autres calendriers 
L'année 2666 du calendrier grégorien correspond aux dates suivantes :
 Calendrier hébraïque : 6426 / 6427 (le  tishri 6427 a lieu le )
 Calendrier indien : 2587 / 2588 (le  chaitra 2588 a lieu le )
 Calendrier musulman : 2107 / 2108 (le  mouharram 2108 a lieu le )
 Calendrier persan : 2044 / 2045 (le  farvardin 2015 a lieu le )
 Calendrier républicain : 874 / 875 (le  vendémiaire 875 a lieu le )
 Jours juliens :  à

Événements

Notes et références

Voir aussi 
 Les années 1666 et 666.

IIIe millénaire